Рыбхоза «Пионер» — поселок в Майнском районе Ульяновской области в составе Игнатовского городского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 24 километра на юг по прямой от районного центра поселка Майна.

История
В 1936 году был создан рыбхоз «Пионер». В 1990-е годы работало СПК «Родниковые Пруды».

Население
Население составляло 145 человек в 2002 году (русские 85%), 113 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Майнского района